Битва при Талавере:

 Битва при Талавере — сражение в Талавера де ла Рейна между испано-португало-английскими войсками и войсками Французской империи.
 Битва при Талавере — сражение, в 1936 году во время Гражданской войны в Испании.